Галдарея:
 Галдарея — театральные зрители, сидящие в галерее, в местах над ложами (иносказательно)
 Галдарея (река) — река в Архангельской области на севере Онежского полуострова, впадает в Белое море